Godlewo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Godlevo (ort), Blagoevgrad, Obsjtina Razlog,

Litauen 

 Garliava (ort i Litauen), Kaunas län, Kauno rajono savivaldybė, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Litauenförgreningar